Bärentatze steht für:
 Pfote (Tatze) eines Bären
 Bärentatze (Gebäck), ein Feingebäck
 Bärentatze, eine Wappenfigur
 Bärenklau, eine Pflanzengattung aus der Familie der Doldenblütler, insbesondere die Arten
 Wiesen-Bärenklau und
 Wahrer Bärenklau
 Hahnenkamm-Koralle, ein Speisepilz
 NGC 2537, eine Balkenspiralgalaxie
 eine bestimmte Art eines Fahrradpedals: Großflächenpedal

Siehe auch:
 Bärentatzen